Rio Meriti - um curso d'água do estado do Rio de Janeiro
São João de Meriti - um município brasileiro do estado do Rio de Janeiro
Jardim Meriti - um bairro de São João de Meriti, no estado do Rio de Janeiro
Serginho Meriti - músico brasileiro

Ver também
 Miriti
 Mirití-Paraná

Desambiguações de topônimos